In 2022 werd de achtste editie van de Copa Alagoas gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 12 januari tot 10 april. Cruzeiro de Arapiraca werd de winnaar.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2022